Prvu A hrvatsku kuglačku ligu za 1999./2000., najviši rang prvenstva Hrvatske u kuglanju je drugi put zaredom osvojio "Zadar".

Prva A liga 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2000/2001

Prva B liga

Sjever 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2000/2001

Jug 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2000/2001

Druga liga

Istok 

 Izvori:  
 "Virovitički list"  
 "Virovitički list", br. 2173, (13/2000)

Zapad 

 Izvori:  
 Kuglački klub "Klek" : 1953. – 2003.

Treća liga

Sjever - Bjelovar-Sisak 

 Izvori:  
 selcom.hr/bjlist, "Novi Bjelovarac"  
 "Novi Bjelovarac", završne utakmice i ljestvica

Zapad 

 Izvori:  
 Kuglački klub Željezničar, Karlovac : 1936. – 2006.

Četvrta liga

Zapad 

 Izvori:  
 Kuglački klub "Policajac", Ogulin : 1954. – 2004.

Ostale lige

Županijska liga Virovitičko-podravska 

 Izvori:  
 "Virovitički list"  
 "Virovitički list", br. 2171, (11/2000)

Unutarnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2000/2001, Zagreb, 2001.
 

1999-2000